Ор теке ( — 1) западня, 2) бурый;  — горный козёл) — казахский народный танец.

Происхождение 
Этот комический танец рожден на основе наблюдений за повадками животных и носит шутливо-юмористический характер. В нем высмеиваются и поступки людей, попавших по своей глупости или нерадивости в смешное или безвыходное положение.

Название и содержание танца объясняютя следующим образом. «Ор» — яма, шириной 2 м, глубиной примерно 1,5 м. Такие ямы выкапываются вокруг скирды сена для того, чтобы его не потравил скот или дикие козлы. Позарившись на сено, животные попадали в эту яму. В испуге, они бегали по кругу, прыгали, вертелись, ища выход, то есть проделывали массы бессмысленных движений. При появлении человека животные начинали метаться ещё больше. Бесполезные попытки освободиться забавляли людей.

Описание 
Танец «ор теке» имеет три варианта: кукольный, хороводно-игровой и сольный.

Кукольный вариант
При исполнении кукольного варианта танца, марионетка, изображающая козла, прикрепляется серединой туловища к небольшому месту, которое устанавливается на столе. Фигуру располагают так, чтобы копыта не касались поверхности. Нитки от частей тела марионетки пропускаются через отверстия в крышке стола и привязываются к пальцам левой руки домбриста, сидящего рядом столом. Когда музыкант проводит пальцами левой руки по струнам, то вместе с его движениями пальцев начинают беспорядочно дёргается голова и ноги куклы, как бы копирую движения козла, попавшего в яму.

Хороводно-игровой вариант
Хороводный варианте «ор теке» называется «сокыр теке» (слепой козел). В этом танце участники, взявшись за руки, бегают по кругу, а находящийся в середине круга исполнитель роли «сокыр теке» с завязанными глазами, как можно смешне подражая повадкам попавшего в яму козла, пытается поймать кого-нибудь из танцующих. Аккомпанементом этого варианта танца служили «дразнилки» — ритмичные выкрики участников и хлопки в ладоши:

 Теке-теке ор теке
 Теке-теке ор теке
 Соқыр теке, ор теке
 Құрып катқыр ор теке…

и т. д.

Сольный вариант
Сольный танец «ор теке» исполняется почти на одном месте. В этом варианте танцор больше использует выразительную мимику, движения рук, плеч, шеи, чем движения ног. Он более содержателен и эмоционален, чем другие, исполнитель передает в художественной форме не только характер движений козла, но и его состояние — испуг, отчаяние.

Примечания 

Танец в Казахстане
Танец в Киргизии
Народные танцы Средней Азии